Iduna steht für:
 Iduna, eine Gattung der Singvögel aus der Familie der Rohrsängerartigen (Acrocephalidae)
 Idun, die germanische Göttin der Jugend und Unsterblichkeit mit ihrem lateinischen Namen
 Signal Iduna, einen Versicherungskonzern
 Iduna (Apfel), eine Apfelsorte
 Iduna (Vereinigung), eine Vereinigung von Wiener Schriftstellern und Schriftstellerinnen
 Iduna (Wisconsin), eine Ortschaft im Trempealeau County, Wisconsin, Vereinigte Staaten
 Iduna (Zeitschrift), eine Zeitschrift
 (176) Iduna, einen Himmelskörper
 IMY Iduna, die Jacht der deutschen Kaiserin Auguste Viktoria von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg
 Zeche Iduna, ehemaliges Steinkohlenbergwerk im Bochumer Stadtteil Weitmar
 Iduna, eine Hauptrolle in der musikalischen Mundart-Komödie Der schwarze Hecht, in deren hochdeutscher Variante Das Feuerwerk und in der Verfilmung Feuerwerk.

Iduna ist ein seltener Vorname. Bekannte Personen des Namens sind oder waren:
 Iduna Laube (1808–1879), sächsisch-österreichische Frauenrechtlerin
 Anna Iduna Zehnder (1877–1955), schweizerische Malerin, Ärztin und Anthroposophin